Rippler ist der Familienname folgender Personen:

Heinrich Rippler (1866–1934), deutscher Schriftsteller, Journalist und Politiker
Stefan Rippler (* 1985), deutscher Autor, Journalist und Berater